Courvoisier ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Courvoisier, erster Hersteller der Cognacs „Courvoisier“
 Fritz Courvoisier (1799–1854), Schweizer Politiker und Uhrenfabrikant
 Jaques Courvoisier (1900–1988), Schweizer reformierter Theologe
 Jules Courvoisier (1884–1936), Schweizer Plakatgestalter
 Ludwig Georg Courvoisier (1843–1918), Schweizer Arzt und „Vater“ des Courvoisier-Zeichens
 Sibylle Courvoisier (1943–2003), Schweizer Schauspielerin
 Sylvie Courvoisier (* 1968), Schweizer Pianistin und Komponistin
 Walter Courvoisier (1875–1931), Schweizer Komponist

Siehe auch:
 Courvoisier (Cognac), 1835 erstmals hergestellter Cognac